

Carriera 
Dopo la trafila nelle giovanili dell'Hockey Club Ambrì-Piotta Joey Isabella debutta nella lega nazionale nella stagione 2008-09 con al maglia dell'HCAP.

Stagione 2008/09 
Nella stagione 2008/09, segna la sua prima rete in LNA con l'Ambrì il 19 marzo 2009 nella terza partita di playout contro il Bienne al 32'17".

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2011.

Club

Palmarès

Giocatore
Terza Lega svizzera Gr.1: 1
Cramosina: 2017-18, 2022-23

Allenatore
Terza Lega svizzera Gr.1: 1
Cramosina: 2022-23

Note

Collegamenti esterni